Santa Emma di Lesum (o di Brema, o di Sassonia) († 1038), contessa, sposa di Ludgero Billung, celebrata il 3 dicembre
 Santa Emma di Gurk († prima del 1070), contessa, celebrata il 29 giugno